Hasanbeyli (district), een Turks district in de provincie Osmaniye
 Hasanbeyli (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Hasanbeyli